Stati Uniti d'America
Garden Valley – census-designated place della Contea di Boise, Idaho
Garden Valley – città fantasma della Contea di Smith, Texas
Garden Valley – città della Contea di Jackson, Wisconsin